Manas har flere betydninger:

 Manas (distrikt) – et distrikt i Kirgisistan.
 Manas International Airport - den største lufthavn i Kirgisistan.
 Manas (flod) - en flod i Indien.
 Manas National Park - beliggende i Assam, Indien.
 Manas, Drôme - en kommune i Frankrig.
 Manas, Kina - et område i Xinjiang, Kina.